Perisic peut désigner :
 Danijela Perišić (1989-), joueuse serbe de volley-ball ;
 Đorđe Perišić (1941-), joueur de water-polo yougoslave
 Ivan Perišić (1989-), footballeur croate ;
 Momčilo Perišić (1944-), général de l'armée populaire yougoslave ;
 Vladimir Perišić (1976-), réalisateur serbe de cinéma.